Csehország
 Radošovice, település a Dél-csehországi kerület České Budějovice-i járásában
 Radošovice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Radošovice, település a Közép-csehországi kerület Benešovi járásában